

Prénom
Jean-Louis  est un prénom composé masculin, fêté le 1er mai. Il est notamment porté par : 
 Jean-Louis Aubert (1731-1814), poète français ;
 Jean-Louis Aubert (né en 1955), chanteur  français  ;
 Jean-Louis Barrault (1910-1994), acteur et metteur en scène français ;
 Jean-Louis Berthault, dit Jean Louis (1907-1997), chef costumier français de cinéma, ayant principalement travaillé à Hollywood ;
 Jean-Louis Carra (1742-1793), journaliste et révolutionnaire français  ;
 Jean-Louis David (né en 1934), coiffeur français  ;
 Jean-Louis Étienne (né en 1946), explorateur français  ;
 Jean-Louis Foncine (1912-2005), auteur français de romans de jeunesse ;
 Jean-Louis Giovannoni (né en 1950), écrivain et poète ;
 Jean-Louis Gruarin (né en 1965), ancien joueur de rugby français  ;
 Jean-Louis Pesch (né en 1928), auteur de bandes dessinées français  ;
 Jean-Louis Schlesser (né en 1948), pilote automobile français ;
 Jean-Louis Servan-Schreiber (né en 1937), journaliste et patron de presse français ;
 Jean-Louis Tauran (1943-2018), cardinal français ;
 Jean-Louis Trintignant (1930-2022), comédien français ;
 Jean-Louis Faure (1953-2022), acteur français spécialisé dans le doublage.

Patronyme 

 Jimmy Jean-Louis (1968-), acteur et ancien mannequin et danseur haïtien.
 Jules Jean-Louis (1916-1951), médecin militaire français, mort au combat lors de la guerre de Corée et l'un des seuls occidentaux, avec le général Mac Arthur à avoir sa statue en Corée.

Voir aussi

Notes et références 

Prénom masculin
Homonymie de prénom
Prénom français
Patronyme haïtien